Atschi (georgisch ) steht für:
 Atschi (Kobuleti), Dorf in der Munizipalität Kobuleti, Autonome Republik Adscharien, Georgien
 Atschi (Osurgeti), Dorf in der Munizipalität Osurgeti, Region Gurien, Georgien

 Atschi-Kirche, Kirche in Atschi, Munizipalität Osurgeti